

Cinema 
 Rush – film del 1983 diretto da Tonino Ricci
 Effetto allucinante (Rush) – film del 1991 diretto da Lili Fini Zanuck
 Rush – film del 2013 diretto da Ron Howard

Geografia 
Irlanda
 Rush – città della Contea di Dublino
Stati Uniti d'America
 Rush – città della Contea di El Paso, Colorado
 Rush – comunità della Contea di Boyd e della Contea di Carter, Kentucky
 Rush – township della Contea di Shiawassee, Michigan
 Rush – città della Contea di Monroe, New York
 Rush – township della Contea di Centre, Pennsylvania
 Rush – township della Contea di Dauphin, Pennsylvania
 Rush – township della Contea di Northumberland, Pennsylvania
 Rush – township della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Rush – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Rush City – città della Contea di Chisago, Minnesota

Musica 
 Rush – gruppo musicale canadese
 Rush – album dei Rush del 1974
 Rush – singolo dei Big Audio Dynamite del 1991
 Rush – album di Eric Clapton del 1992
 Rush – album dei Bel Canto del 1998
 Rush – singolo dei The Pillows del 1999
 Rush – album di Darude del 2003
 Rush – singolo di Aly & AJ del 2004
 Rush – singolo dei Poisonblack del 2006
 Rush – album di Anna Abreu del 2011
 Rush – EP dei Monsta X del 2015
 Rush – singolo di Lewis Capaldi del 2018
 Rush! – album dei Måneskin del 2023
 Rush Tour – tour musicale dei Rush

Personaggi immaginari
 Lilly Rush – personaggio della serie televisiva Cold Case - Delitti irrisolti
 Nicholas Rush – personaggio dell'universo fantascientifico di Stargate

Persone 
 Annaleah Rush – ex rugbista a 15 neozelandese
 Benjamin Rush – politico statunitense
 Bobby Rush – musicista, compositore e cantante statunitense
 Brandon Rush – cestista statunitense
 Brion Rush – cestista statunitense
 Cathy Rush – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Christopher Rush – illustratore statunitense
 Christopher Rush – scrittore e insegnante britannico
 Courtney Rush – wrestler canadese
 Daniella Rush – ex attrice pornografica ceca
 Donzel Rush – cestista statunitense con cittadinanza italiana
 Eric Rush – ex rugbista a 15 e avvocato neozelandese
 Erik Rush – cestista dalla doppia cittadinanza statunitense e svedese
 Geoffrey Rush – attore, doppiatore e produttore cinematografico australiano
 Ian Rush – calciatore gallese
 Jennifer Rush – cantante statunitense
 Joe Rush – scultore britannico
 Joshua Rush – attore statunitense
 Kay Rush – giornalista, disc jockey, conduttrice radiofonica e televisiva e scrittrice statunitense naturalizzata italiana
 Lio Rush – wrestler statunitense
 Lyndon Rush – bobbista canadese
 Matthew Rush – attore pornografico statunitense
 Norman Rush – scrittore statunitense
 Odeya Rush – attrice israeliana naturalizzata statunitense
 Otis Rush – chitarrista e cantautore statunitense
 Richard Rush – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Richard Rush – politico statunitense
 Rush - wrestler messicano
 Tyrone Rush – ex giocatore di football americano e attore statunitense
 William Rush – scultore statunitense

Televisione 
 Rush - Corsa all'oro – serie televisiva del 1974
 Rush – serie televisiva del 2008
 Rush – serie televisiva del 2014